Die Fußball-Oberliga Nord 1983/84 war die zehnte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Zum zweiten Mal nach 1982 sicherten sich die Amateure von Werder Bremen den Meistertitel, mit zwei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger FC St. Pauli. Da die Bremer als Amateurmannschaft nicht aufstiegsberechtigt waren, nahm neben St. Pauli der Drittplatzierte und Vorjahres-Aufsteiger SV Lurup an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teil. Dort belegte St. Pauli in der Nordgruppe den zweiten Rang und stieg in die 2. Liga auf. Lurup dagegen wurde Fünfter und verblieb in der Oberliga.

Meister Bremen nahm an der Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, in der sie im Halbfinale am SC Eintracht Hamm scheiterten.

In die jeweiligen untergeordneten Verbandsligen stiegen der SV Union Salzgitter und Vorjahres-Aufsteiger Eintracht Braunschweig Amateure ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison Altona 93 und der Hummelsbütteler SV in die Oberliga Nord auf. Mit dem VfL Osnabrück kam ein Absteiger aus der 2. Bundesliga dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 306 Spielen kamen 367.742 Zuschauer (ø 1.202 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
7.000 FC St. Pauli – SV Lurup (25. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
150 Eintracht Braunschweig Amateure – OSC Bremerhaven (34. Spieltag)

Oberliga Nord-Meister

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Literatur

Weblinks 
 

1983
Fußballsaison 1983/84